Leninogorsk bezeichnet

 die Stadt Leninogorsk (Russland) in der Republik Tatarstan in Russland
 den ehemaligen Namen der Stadt Ridder in Kasachstan